Grabowscy herbu Dołęga
 Grabowscy herbu Grzymała
 Grabowscy herbu Jastrzębiec
 Grabowscy herbu Oksza
 Grabowscy herbu Pobóg
 Grabowscy herbu Pomian
 Grabowscy herbu Topór
 Goetzendorff-Grabowscy (herbu Zbiświcz)